Franciaország
Ognes, település Aisne megyében
Ognes, település Marne megyében
Ognes, település Oise megyében